

Patronyme
 Georges Corroy (1895-1981), géologue
voir aussi le patronyme Coroy

Toponyme 

 Corroy est un hameau d'Oret (Mettet) dans la province de Namur.
 Corroy-le-Grand est un village de la province du Brabant wallon.
 Corroy-le-Château est un village de la province de Namur.

 Corroy est une commune française, du département de la Marne.

 Corroy est un village du comté de Mayo, dans l'ouest de l'Irlande.